La Rage au cœur est le titre de plusieurs œuvres cinématographiques : 
 La Rage au cœur, titre de sortie en Belgique du film américain Rage réalisé par George C. Scott et sorti en 1972
  (Tomorrow never comes), un film américain réalisé par Peter Collinson et sorti en 1978
 La Rage au cœur (To Sleep With Anger), un film américain réalisé par Charles Burnett et sorti en 1990
 La Rage au cœur, un téléfilm français réalisé par Robin Davis et diffusé en 1994